San Simeone Profeta kan avse följande kyrkobyggnader:

 San Simeone Profeta, Venedig
 San Simeone Profeta, Rom